Pavona — рід рифоутворюючих мадрепорових коралів родини Agariciidae. Широко поширений у теплих водах Індо-Тихоокеанського регіону.

Види 
Згідно з сайтом World Register of Marine Species рід включає такі види:

 Pavona bipartita Nemenzo, 1980
 Pavona cactus (Forskål, 1775)
 Pavona chiriquiensis Glynn, Mate & Stemann, 2001
 Pavona clavus (Dana, 1846)
 Pavona clivosa Verrill
 Pavona danai Milne Edwards, 1860
 Pavona decussata (Dana, 1846)
 Pavona diffluens (Lamarck, 1816)
 Pavona dilatata Nemenzo & Montecillo, 1985
 Pavona diminuta Veron, 1990
 Pavona distincta Latypov, 2011
 Pavona divaricata Lamarck, 1816

 Pavona duerdeni Scheer & Pillai, 1974
 Pavona explanulata (Lamarck, 1816)
 Pavona frondifera (Lamarck, 1816)
 Pavona frondifera Lamarck, 1816
 Pavona gigantea Verrill, 1869
 Pavona maldivensis (Gardiner, 1905)
 Pavona minor Brüggemann
 Pavona minuta Wells, 1954
 Pavona varians Verrill, 1864
 Pavona venosa (Ehrenberg, 1834)
 Pavona xarifae Scheer & Pillai, 1974

Галерея зображень

Примітки 

Мадрепорові корали
Роди коралів